«Донгнай» () — еженедельное литературное обозрение, издававшееся в Кохинхине в 1933 г.

Этот печатный орган, редактором которого являлся Фан Ван Хум и который находился на марксистских позициях, был запрещён после своего одиннадцатого номера (по другим данным, после седьмого). С обозрением сотрудничали Хо Хыу Тыонг, Нгуен Ван Тао, Фан Ван Тянь, Хуинь Ван Фыонг, Та Тху Тхау, Нгуен Ан Нинь и другие. Последний, например, прислал в редакцию серию статей о Ницше.

Социалистическая пресса
Газеты Вьетнама
Литературные газеты